Сен-Сюльпіс-де-Ланд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сен-Сюльпіс-де-Ланд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара